Huciański Potok – potok, dopływ Olczyskiego Potoku w Polsce
 Huciański Potok – potok, dopływ Kwaczanki na Słowacji